Кохоново — название населённых пунктов:

Россия 
 Кохоново — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Кохоново — деревня в Краснинском районе Смоленской области.